Лермантов — фамилия:
 
 Лермантов, Всеволод Николаевич (1812—1877) — генерал-лейтенант, директор 1-го Московского кадетского корпуса.
 Лермантов, Дмитрий Николаевич (1802—1854) — генерал-майор флота.
 Лермантов, Михаил Николаевич (1792—1866) — адмирал.
 Лермантов, Ростислав Матвеевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 9702; 26 ноября 1855.

См. также 
 Лермант
 Лермантовы
 Лермонтов (значения)